Recalde ist der Name folgender Orte:

 Errekalde, auch Rekalde oder Recalde, Ort im spanischen Baskenland
 Recalde (Buenos Aires), Ort in Argentinien

Recalde ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio María Biedma Recalde (1897–1974), argentinischer Journalist und Luftfahrthistoriker
 Carlos Recalde (* 1983), paraguayischer Fußballspieler
 Francesco Recalde (* 1991), peruanischer Fußballspieler
 Héctor Recalde (* 1938), argentinischer Rechtsanwalt und Politiker
 Jorge Recalde (1951–2001), argentinischer Rallyefahrer
 José Ramón Recalde (* 1930), spanischer Jurist und Politiker
 Lope Alberdi Recalde (1869–1948), baskischer Orgelbauer
 Rufino Recalde Milesi (1885–1957), paraguayischer Gewerkschafter